Манассия ( 'непомнящий плохое'), Манассия бен Иезекия — правитель Хазарии из династии царей (беков) Буланидов. Отмечен в Еврейско-хазарской переписке. О нём ничего неизвестно, кроме имени. Правил в начале или 1-й пол. IX века после своего отца Иезекии, сына Обадии. Затем трон перешёл к брату Обадии — Ханукке. Современные историки усматривают в данном обстоятельстве косвенное свидетельство нестабильности в Хазарии, возникшей в ходе возвышения Буланидов над династией каганов и принятия иудаизма.

Литература 
 Артамонов М. И. История хазар. — : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962.
 Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. — : Изд-во АН СССР, 1932.

Умершие в IX веке